Польско-турецкая война 1633—1634 годов — военные действия на территории Украины между Речью Посполитой и Османской империей, которые происходили во время Смоленской войны Речи Посполитой с Русским царством и поэтому могут рассматриваться как второй фронт этой войны.

История 
Османская империя решила воспользоваться сложным положением Речи Посполитой, которая оказалась под ударом со стороны Русского царства. Летом 1633 года, якобы без разрешения турецкого султана, силистрийский Абаза-паша переправил через Днестр двухтысячный татарский отряд и начал грабить Подолье. Войско под предводительством коронного гетмана Станислава Конецпольского выгнало татар за Днестр, перешло границу и круг Сасово Рога над Прутом разгромило их.

Тогда в начале августа 1633 года сам Абаза-паша с турецким войском перешел Дунай, соединился с войском господаря Молдовы и в середине октября занял старые позиции султана Османа со времен Хотинской войны 1621 года. Ему навстречу вышел гетман Конецпольский с 1000 кварцяного войска, 1250 запорожцев и 7000 частного магнатского войска. Польское войско также заняло старые позиции под Каменцем.

19 октября 1633 года на помощь Абаза-паше подошли татары Буджакской орды. 23 октября Абаза-паша, уверенный в превосходстве своего войска, начал битву, но был разбит и был вынужден отступить за границу. Поскольку Абаза-паша ранее убеждал султана Мурада IV в том, что Речь Посполитая не в состоянии сопротивляться турецкому нападению, султан приказал его задушить.

В следующем 1634 году Мурад IV провозгласил джихад против Речи Посполитой, но победа коронного войска над армией Шеина в ходе Смоленской войны заставила султана отказаться от планов войны и заключить «вечный мир» с Речью Посполитой.

Польско-турецкие войны
Войны XVII века
Конфликты 1633 года
Конфликты 1634 года